Миланич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Миланич, Дарко (род. 1967) — словенский футболист, защитник, тренер.
 Миланич, Людмила Ивановна (1934—2018) — русская поэтесса, заслуженный работник культуры РСФСР.